День Клинического Питания (Nutririon Day, ДКП) — международное мероприятие, посвященное проблемам метаболизма и нутритивной недостаточности. Организовывается Европейской Ассоциацией Клинического Питания и Метаболизма (ESPEN).

Первый День Клинического питания состоялся 19 января 2006: было оценено состояние питания у более, чем у 15.000 госпитализированных пациентов в 859 больницах палаты в 26 европейских странах. Была выявлена проблема нутриционной недостаточности у 15-40 % пациентов.

Цели и задачи 

Миссия Дня Клинического Питания — привлечь внимание медицинского сообщества к проблеме нутритивной недостаточности в стационарах.

Цели:
 Улучшение безопасности пациентов;
 Улучшение качества медицинской помощи;
 Уменьшение повторных госпитализаций пациентов в результате недоедания;
 Уменьшение расходов, связанных с лечением последствий недоедания;
 Повышение приоритета лечебного питания среди медицинских врачей и терапевтов.

Задачи:

 Обеспечение больниц и медицинских континуумов необходимыми данными о клиническом питании с целью оптимизации подхода к клиническому питанию и диетическому уходу;
 Обеспечение больниц данными о клиническом питании с целью их сравнения с другими участвующими объектами;
 Предоставление возможностей для оценки прогресса участвующих объектов по ежегодному уменьшению случаев клинического недоедания;
 Обеспечение образовательными программами врачей и терапевтов, занимающихся вопросами уменьшения случаев клинического недоедания.

Страны-участники 

 Германия — DGEM (Немецкое Общество Клинического питания);
 Австрия — AKE (Австрийское Общество клинического питания);
 Бельгия — SBNC (Бельгийское Общество Клинического питания);
 Бразилия — SBNPE;
 Болгария — BULSPEN (Болгарское Общество парентерального и энтерального питания);
 Канада — DC;
 Чили — ACHINUMET;
 Колумбия;
 Хорватия — CSPEN (Хорватское Общество парентерального и энтерального питания);
 Дания — DSKE (Датское Общество парентерального и энтерального питания);
 Финляндия — Association of Clinical and Public Health Nutritionists in Finland;
 Греция;
 Израиль — ISCN;
 Япония — JSPEN;
 Латвия;
 Норвегия — Norwegian Society of Clinical Nutrition and Metabolism;
 Словения — SZKP (Словенское Общество парентерального и энтерального питания);
 Россия;
 США — ASPEN;
 Испания — SENPE (Испанское общество парентерального и энтерального питания);
 Франция — SFNEP (Франкоязычное Общество парентерального и энтерального питания);
 Венгрия — HSPEN (Венгерское Общество парентерального и энтерального питания);
 Исландия — ISPEN (Исландское Общество парентерального и энтерального питания);
 Италия — SINPE (Итальянское Общество парентерального и энтерального питания);
 Литва — LSPEN (Литовское Общество парентерального и энтерального питания);
 Македония — MSPEN (Македонское Общество парентерального и энтерального питания);
 Нидерланды — NESPEN (Нидерландское Общество клинического питания и метаболизма);
 Польша — POLSPEN (Польское Общество парентерального и энтерального питания);
 Португалия — APNEP (Португальская Ассоциация парентерального и энтерального питания);
 Великобритания — BAPEN (Британская Ассоциация парентерального и энтерального питания);
 Чехия — CSPEN (Чешское Общество парентерального и энтерального питания);
 Румыния — ROSPEN (Румынское Общество парентерального и энтерального питания);
 Сербия — NUPEN (Сербское Общество парентерального и энтерального питания);
 Швеция — SWESPEN (Шведское Общество парентерального и энтерального питания);
 Швейцария — SSNC (Швейцарское Общество клинического питания);
 Турция — Kepa (Турецкая Ассоциация парентерального и энтерального питания);

Nutrition Day в России 

В России проведен впервые 15.11.2011 г. под эгидой ESPEN и Российской национальной ассоциации парентерального и энтерального питания.

Цель: привлечь внимание медицинского сообщества к проблеме нутритивной недостаточности в стационарах.

Примечания 

Питание
Диетология